Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bruce Manson e Brian Teacher che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Sandy Mayer 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Sandy Mayer (finale)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (secondo turno)
 John McEnroe /  Peter Rennert (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)

 Jan Kodeš /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (campioni)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1980